Варва́ра Льво́вна Яхимо́вич () — советский геолог, почётный академик АН Республики Башкортостан (1991).

Биография 
Родилась  года в городе Варшава, Российская империя.

В 1930 году окончила школу-девятилетку в Оренбурге, куда семья переехала жить в 1922 году. После школы она устроилась на работу в геологическую партию коллектором. Работала в Каргалинской, Оренбургской, Гаевской геологоразведочных партиях, которые занимались разведкой медных руд, никеля. Потом работала в геологическое бюро Орско-Халиловской металлургической базы, техником-геологом Оренбургской железной дороги по водоснабжению.

В 1936 — 1941 годах училась в СГУ имени Н. Г. Чернышевского, одновременно работая на Бакальском железорудном месторождении, на Саткинском месторождении магнезита, на разведке Кара-Кумских месторождений серы. Университет Варвара Львовна окончила с отличием.

Во время войны работала в тресте «Южуралугольразведка», потом занималать поисками месторождений угля в Башкирии. В 1945—1946 годах с её участием было открыто восемь буроугольных месторождений: Козловское, Тюльганское, Елшанское, Матвеевское, Урман-Ташлинское и другие. Всего в Южноуральском буроугольном бассейне более пятидесяти.

В 1950-х годах она перешла на работу в Башкирский филиал Академии наук СССР.

Член КПСС с 1953 года.

В 1959 году защитила докторскую диссертацию на тему «Кайнозой Башкирского Предуралья». В 1962—1994 годах она — главный научный сотрудник и зав. лабораторией стратиграфии Института геологии. Занималась анализом тектонических разломов в Башкортостане и их опасность для строительства атомных электростанций в Башкирии. Она доказала, что разрыв нефтепровода в Башкирии, крушение в 1988 году моста через реку Белая вызвали подвижки участка земной коры «низкобалльное» землетрясение Ашинского надвига. Это грозило бы и Башкирской АЭС.

С 1969 года — профессор.

В 1991 году — Почётный академик, Академия наук Республики Башкортостан.

Скончалась 19 августа 1994 года в городе Уфа.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за открытие новых месторождений бурого угля
 заслуженный геолог РСФСР
 заслуженный деятель науки БАССР (1964)

Библиография 
Опубликовала более 40 монографий, научные статьи, подготовила кандидатов и докторов наук.

Среди её публикаций:
 Яхимович В. Л. О геологическом строении мест заложения Чернобыльской, Горьковской и Балаковской АЭС
 Яхимович В. Л. О геологическом строении места заложения Башкирской АЭС для решения вопроса о возможности её строительства. докл. / В. Л. Яхимович ; АН СССР, Урал. отд-ние, Башк. науч. центр, Институт геологии с. ил., Уфа БНЦ УрО АН СССР 1990 г.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Уфа, 2007.

Ссылки 

 Биография и библиография В. Л. Яхимович в Информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 В. Л. Яхимович на сайте Института геологии , Уфа.
 В. Л. Яхимович на сайте Государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан».

Геологи СССР
Женщины-геологи
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Выпускники Саратовского государственного университета
Члены КПСС